ADCOM har flere betydninger::
 Address Commission – charter-kommission
 Aerospace Defense Command – større enhed i det amerikanske luftvåben fra 1946 til 1979